«1234» — песня канадской певицы Файст с третьего студийного альбома The Reminder. Написана Файст в сотрудничестве с австралийской певицей, мультиинструменталисткой и продюсером . Композиция была издана 5 сентября 2007 года лейблами Cherrytree/Interscope, Arts & Crafts в качестве второго сингла в поддержку альбома и стал самым успешным хитом певицы в её карьере. Песня получила 2 номинации на премию Грэмми и выиграла Juno Award в категории Лучший сингл года в Канаде.

История 
«1234» впервые появилась на американских радиостанциях рок-музыки, где была запущена 5 сентября 2007 года лейблами Cherrytree/Interscope и Arts & Crafts в качестве четвёртого в США сингла с The Reminder.

Песня выиграла Juno Award в категории Лучший сингл года в Канаде. Кроме того, песня получила 2 номинации на премию Грэмми (Лучший женский поп-вокал и Лучший видеоклип), а певица и её альбом ещё две номинации как Лучший новый исполнитель и Лучший поп-альбом.

Журнал Rolling Stone включил песню в свой список лучших песен 2007 года (№ 19 в списке «100 Best Songs of 2007») и под № 9 в список читателей «Readers' 25 Best Songs of 2007». Сайт  Amazon.com поставил песню на позицию № 5 в своём списке «Best Songs of 2007».

Реакция критиков 
«1234» получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например таких как The 405

Коммерческий успех 
Сингл «1234» достиг позиции № 4 в американском цифровом чарте US Hot Digital Songs, а также позиции № 8 в основном чарте США Hot 100, позиции № 10 в Pop 100 и № 34 в Modern Rock Tracks. К 25 июлю 2011 тираж сингла «1234» превысил 1,2 млн цифровых загрузок в США. В Великобритании сингл достиг позиции № 8, а в Канаде позиции № 2.

Сингл достиг позиции № 34 в чарте :en:Triple J Hottest 100 и позиции № 1 в чарте Top-selling Songs of 2007 сайта Amazon.com

Журнал Time включил песню «1234» в список 10 лучших песен 2007 года (став № 2 в The 10 Best Songs of 2007, уступив первое место только песне «Rehab» Эми Уайнхаус).

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни на английском языке
Синглы Interscope Records